Notes (englisch für „Mitschrift“) steht für:
 NOTES, Natural Orifice Translumenal Endoscopic Surgery, Operation durch natürliche Körperöffnungen
 HCL Notes, Datenbanksystem, früher Lotus Notes, dann IBM Notes
 Type-Moon, japanischer Spieleentwickler 

Siehe auch:
 Note (Begriffsklärung)

NOTES